{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (87601) - || 2000 RP37 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87602) - || 2000 RS38 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87603) - || 2000 RD40 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87604) - || 2000 RF40 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87605) - || 2000 RW41 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87606) - || 2000 RZ43 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87607) - || 2000 RA44 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87608) - || 2000 RC44 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87609) - || 2000 RL44 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87610) - || 2000 RO44 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87611) - || 2000 RP44 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87612) - || 2000 RN45 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87613) - || 2000 RQ45 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87614) - || 2000 RX45 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87615) - || 2000 RB47 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87616) - || 2000 RR47 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87617) - || 2000 RB48 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87618) - || 2000 RH48 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87619) - || 2000 RM48 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87620) - || 2000 RO48 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87621) - || 2000 RW48 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87622) - || 2000 RE49 || 5 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87623) - || 2000 RH49 || 5 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87624) - || 2000 RR51 || 5 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87625) - || 2000 RS51 || 5 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87626) - || 2000 RB52 || 5 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87627) - || 2000 RH52 || 6 september 2000 || Bisei SG Center || BATTeRS
|-
| (87628) - || 2000 RP54 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87629) - || 2000 RX54 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87630) - || 2000 RE55 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87631) - || 2000 RB61 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87632) - || 2000 RF64 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87633) - || 2000 RM64 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87634) - || 2000 RR64 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87635) - || 2000 RW66 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87636) - || 2000 RX66 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87637) - || 2000 RD67 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87638) - || 2000 RG67 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87639) - || 2000 RZ67 || 2 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87640) - || 2000 RU70 || 2 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87641) - || 2000 RC73 || 2 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87642) - || 2000 RF73 || 2 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87643) - || 2000 RD76 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87644) Cathomen || 2000 RJ77 || 8 september 2000 || Gnosca || S. Sposetti
|-
| (87645) - || 2000 RK77 || 9 september 2000 || Gnosca || S. Sposetti
|-
| (87646) - || 2000 RB78 || 8 september 2000 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| (87647) - || 2000 RR79 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87648) - || 2000 RB80 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87649) - || 2000 RE80 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87650) - || 2000 RB82 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87651) - || 2000 RT82 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87652) - || 2000 RK86 || 2 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87653) - || 2000 RQ86 || 2 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (87654) - || 2000 RE88 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87655) - || 2000 RW88 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87656) - || 2000 RO90 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87657) - || 2000 RC93 || 3 september 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (87658) - || 2000 RE93 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87659) - || 2000 RD94 || 4 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (87660) - || 2000 RS94 || 4 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (87661) - || 2000 RU95 || 4 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (87662) - || 2000 RO96 || 4 september 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (87663) - || 2000 RG97 || 5 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (87664) - || 2000 RN97 || 5 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (87665) - || 2000 RV97 || 5 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (87666) - || 2000 RN98 || 5 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (87667) - || 2000 RP98 || 5 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (87668) - || 2000 RT98 || 5 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (87669) - || 2000 RE99 || 5 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (87670) - || 2000 RH99 || 5 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (87671) - || 2000 RY99 || 5 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (87672) - || 2000 RN100 || 5 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (87673) - || 2000 RZ100 || 5 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (87674) - || 2000 RF101 || 5 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (87675) - || 2000 RH101 || 5 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (87676) - || 2000 RR101 || 5 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (87677) - || 2000 RT102 || 5 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (87678) - || 2000 RU103 || 6 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87679) - || 2000 RY104 || 6 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87680) - || 2000 RJ105 || 7 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87681) - || 2000 RL105 || 7 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87682) - || 2000 SX1 || 20 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87683) - || 2000 SR2 || 19 september 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (87684) - || 2000 SY2 || 20 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87685) - || 2000 SR3 || 20 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87686) - || 2000 SW6 || 22 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87687) - || 2000 SL12 || 20 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87688) - || 2000 SP12 || 20 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87689) - || 2000 SB13 || 21 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87690) - || 2000 SG13 || 21 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87691) - || 2000 SH13 || 21 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87692) - || 2000 SS13 || 21 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87693) - || 2000 SV13 || 21 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87694) - || 2000 SX13 || 22 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87695) - || 2000 SM14 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87696) - || 2000 SQ14 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87697) - || 2000 SA15 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87698) - || 2000 SK15 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87699) - || 2000 SP17 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87700) - || 2000 SE18 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten